Borello steht für:

 Borello (Cesena), ein Gemeindeteil der Stadt Cesena in der italienischen Region Emilia-Romagna

Borello ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Borello (1902–1979), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Borello (* 1999), italienischer Fußballspieler
 José Borello (1929–2013), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Borrello (Begriffsklärung)